Ensamblador puede referirse a:

En computación:

 Lenguaje ensamblador, el lenguaje de computadora de más bajo nivel, inmediatamente arriba del lenguaje de máquina.
 Lenguaje ensamblador x86, el lenguaje ensamblador usado para la familia de los procesadores x86.
 Ensamblador, el programa de computadora que traduce (o ensambla) el lenguaje ensamblador en lenguaje de máquina
 Macro ensamblador, un tipo de programa ensamblador con la capacidad de procesar macros.
 Ensamblador de alto nivel, un tipo de programa ensamblador que maneja abstracciones, como por ejemplo programación estructurada, similares a las de los lenguajes de alto nivel.
 Ensamblador GNU, el ensamblador as producido por GNU.

Otros:

 Ensamblador molecular, un dispositivo capaz de conducir las reacciones químicas mediante el posicionamiento de moléculas reactivas con precisión atómica.